Périphérique peut faire référence à 
 ceinture périphérique, une route encerclant partiellement ou complètement une ville ou une agglomération ;
 périphérique informatique, un type de matériel informatique ;
 périphérique d'entrée ;
 périphérique de sortie ;
 périphérique nul ;
 vision périphérique.

Périphériques peut faire référence à :
 Périphériques, un recueil de textes de Maurice G. Dantec ;
 Périphériques, une agence d'architecture parisienne.

Voir aussi 
Périphériques, les mondes de Flynne (2022- ), série télévisée diffusée sur Amazon Prime.
 Le Boulevard périphérique (2008), roman de Henry Bauchau.